Live at the Forum – album dei Miracle Workers del 1988
Live at the Forum – album dei Deep Purple del 2002
Live at the Forum – album dei Killing Joke del 2008
Live at the Forum – album dei Jackson 5 del 2010